Ogata kan som auktorsförkortning betyda:

 Kazuo Ogata
 Masasuke Ogata

Robotskapade auktorsförkortningar